Zinken Kogel är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Liezen och förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Zinken Kogel är  meter över havet.

Terrängen runt Zinken Kogel är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Eislochkogel,  meter över havet,  km norr om Zinken Kogel. Närmaste större samhälle är Bad Aussee,  km norr om Zinken Kogel. 

I omgivningarna runt Zinken Kogel växer i huvudsak blandskog. Runt Zinken Kogel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre